Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Pennsylvania.

 
Oameni
Pennsylvania